Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале» ежегодно вручается Американской телевизионной академией одному из номинированных на нее актёров за выдающееся исполнение гостевой роли в драматическом телесериале, транслирующемся в прайм-тайм.

Впервые премия в данной категории была вручена 19 мая 1975 года на 27-ой церемонии награждения премией «Эмми» актёру Патрику Макгуэну за роль в эпизоде «При первых проблесках зари» сериала «Коломбо». С 1975 по 1978 годы премия вручалась актёрам и драматических, и комедийных сериалов. В течение трех лет (1976—1978) премия была разделена на две подкатегории: «Лучший приглашённый актёр в драматическом или комедийном телесериале» и «Лучший приглашённый актёр второго плана в драматическом или комедийном телесериале». В 1979—1985 годах премия в данной категории не вручалась. В 1986 году категория вернулась в список награждения и стала называться «Лучшая приглашенная роль в драматическом телесериале»; в период с 1986 по 1988 годы премия не имела половых различий и вручалась как актёрам, так и актрисам. В 1989 году премия была разделена на мужскую и женскую категории и получила свое современное название.

За все время существования премии ее получили 33 актёра и 2 актрисы. Актёр Рон Сефас Джонс — последний на 2020 год обладатель премии, он получил её за роль Уильяма «Шекспира» Хилла в сериале «Это мы». Актёры Патрик Макгуэн, Эдвард Аснер, Джон Литгоу и Чарльз С. Даттон завоевали большинство наград в категории «Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале»; они являются двукратными обладателями премии. Актёр Майкл Джей Фокс семь раз номинировался на премию как лучший приглашенный актёр в драматическом телесериале; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале».

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Выбор телевизионных критиков» лучшему приглашённому исполнителю в драматическом сериале
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драме

Примечания 

Приглашённый актёр в драматическом сериале
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам